Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gene Mayer e John McEnroe che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Tomáš Šmíd 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  John McEnroe (Campioni)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)
 Colin Dowdeswell /  Balázs Taróczy (semifinali)

 Robin Drysdale /  Van Winitsky (secondo turno)
 Ross Case /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Chris Lewis /  Paul McNamee (secondo turno)
 Paul Kronk /  Peter McNamara (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1979